Хаджипур (, ) — город в центральной части штата Бихар, Индия. Административный центр округа Вайшали (округ)Вайшали.

География 
Абсолютная высота — 45 метров над уровнем моря. Расположен всего в 10 км от административного центра штата, города Патна, на берегу реки Ганг. Мост Махатмы Ганди, длина которого составляет 5575 м, соединяет Хаджипур с Патной. Расстояние от Хаджипура до Музаффарпура составляет 53 км, до Чхапры — 60 км, до Сивана — 123 км, до Мотихари — 136 км.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 167 673 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через город проходят национальные шоссе № 19, № 77 и № 103. Имеется железнодорожное сообщение. Ближайший аэропорт находится в Патне, примерно в 21 км от города.

Примечания 

Города Бихара